Tiên Phong (Quảng Nam)
 Tiên Phong (Thái Nguyên)
 Tiên Phong (Hà Nam)
 Tiên Phong (Hanoi)